Elvonás, addiktológia
 Elvonás, a szóalkotás egy módja